Lliga ACB 2003-2004. El Tau Cerámica va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va guanyar la lliga el FC Barcelona que va derrotar en la final dels playoffs a l'Adecco Estudiantes. Els llocs de descens els van ocupar el Jabones Pardo Fuenlabrada i el Polaris World Murcia.

Lliga regular

Playoff 2004 

Competicions de bàsquet del 2003
Competicions de bàsquet del 2004
2003-2004